Азарашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Азарашвили, Важа Шалвович (род. 1936) — грузинский композитор и педагог.
 Азарашвили, Майя Гогиевна (род. 1964) — советская и грузинская легкоатлетка.